Dobříč, comune del distretto di Praha-západ, in Boemia Centrale
Dobříč, comune del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň

Variante Dobrič 
Dobrič, comune bulgaro
Dobrič, villaggio bosniaco